Чавдарци (Великотырновская область) — село в Болгарии.
 Чавдарци (Ловечская область) — село в Болгарии.